

Телевидение и фильмы 
 Последний герой — российское телевизионное реалити-шоу
 Последний герой — документальный фильм, посвящённый памяти Виктора Цоя
 Последний герой: Двадцать лет спустя — документальный фильм, посвящённый памяти Виктора Цоя
 Последний герой — российский фильм 2011 года режиссёра Виктора Татарского

Музыка 
 Последний герой — музыкальный альбом, записанный рок-группой «Кино» в 1989 году
 Последний герой — песня из одноимённого альбома группы «Кино»

 Последний герой — песня группы БИ-2, использовавшаяся в одноимённом реалити-шоу.

Игры 
 Последний герой — мобильная игра по мотивам одноимённого реалити-шоу
 Последний герой: Остаться в живых (настольная игра) — настольная игра

Книги 
 Последний герой. Сказание о Плоском мире — юмористическое фэнтези английского писателя Терри Пратчетта
 Последний герой — роман Б. Владимирова
 Последний герой — роман А. В. Литвиновой
 Последний герой — книга Андрея Лебедева
 Последний герой — книга Виталия Д. Гладкого
 Последний герой — книга Александра Абрамовича Кабакова
 Последний герой — книга Николая Чергинца
 Последний герой: Остаться в живых — книга

Другое 
 Последний герой. Виктор Цой и группа «Кино» — энциклопедия на CD-ROM

См. также 
 Последний киногерой — фильм